Garrigues poate fi:

 Garrigues (companie), companie de avocatură din Spania

Geografie 
 Garrigues, comarcă în regiunea Catalonia, Spania
 Cervià de les Garrigues, localitate în Spania în comunitatea Catalonia
 Granyena de les Garrigues, localitate în Spania în comunitatea Catalonia
 Garrigues, Hérault
 Garrigues, Tarn